Porticus Minucia Vetus -  Een porticus in het oude Rome uit de 2e eeuw v.Chr.
Porticus Minucia Frumentaria - De grote porticus waar de Romeinse burgers gratis graan konden afhalen. 

Porticus Minucia was de naam van twee porticussen in het oude Rome. Ze worden Vetus en Frumentaria genoemd om ze van elkaar te onderscheiden.